Miroslav Kuneš (* 25. března 1946) je bývalý český hokejový obránce. Po skončení aktivní kariéry působil jako generální manažer a sportovní ředitel HC Sparta Praha.

Hokejová kariéra 
Začínal v týmu Motor České Budějovice. V československé lize hrál především za Spartu Praha. Za Spartu odehrál 14 ligových sezón, nastoupil ve 459 ligových utkáních, dal 24 gólů, měl 46 asistencí a 443 trestných minut.

Klubové statistiky

Externí odkazy 
 
 Legendy HC Sparta

Českoslovenští hokejoví obránci
Čeští hokejoví obránci
Hráči HC Sparta Praha
Hráči HC České Budějovice
Narození v roce 1946
Narození 25. března
Žijící lidé
Muži